Příjmení Štípek nosí více významných osobností:

 David Štípek (* 1992) – český fotbalový záložník 
 Ladislav Štípek (1925–1998) – český stolní tenista
 Marie Štípková (* 1986) – česká herečka